Васи́лий Ива́нович Левашо́в:
 Левашов, Василий Иванович (1740?—1804) — действительный тайный советник, обер-егермейстер.
 Левашов, Василий Иванович (1924—2001) — подпольщик Великой Отечественной войны.